Parva liga 2017/2018 var den 94:e säsongen av A Profesionalna Futbolna Grupa.

Tabeller

Grundserien

Poängtabell

Resultattabell

Mästerskapsserien

Nedflyttningsserier

Grupp A

Grupp B

Kvalspel

Europa League-Playoff

Nedflyttningsplayoff

Källor
 bulgarian-football.com

2017 i Bulgarien
2018 i Bulgarien
Fotbollssäsongen 2017/2018
2017/2018